Rudki est le nom de plusieurs localités polonaises :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Rudki, village

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Rudki, village du powiat de Chodzież
 Rudki, village du powiat de Gniezno 
 Rudki, village du powiat de Szamotuły 
 Rudki, village du powiat de Września

dans la voïvodie de Lublin
 Rudki, village du powiat de Tomaszów Lubelski
 Rudki, village du powiat de Kraśnik

dans la voïvodie de Mazovie 
 Rudki, village du powiat de Grójec
 Rudki, village du powiat de Zwoleń 

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Rudki, village  

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Rudki, village du powiat de Kielce
 Rudki, village du powiat de Staszów